Tre unità dell'United States Navy sono state battezzate USS Holland, in onore di 
John Philip Holland, inventore, pioniere dei sommergibili militari.

 – sommergibile varato nel 1897 come prototipo sperimentale e designato Holland VI, poi commissionato come USS Holland nel 1900, come il primo sommergibile della US Navy
 – nave appoggio sommergibili varata nel 1926, prestò servizio nella seconda guerra mondiale e fu demolita nel 1953
 – nave appoggio sommergibili varata nel 1963, radiata nel 1996

Note 

Holland